Kaw Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 , un township du comté de Jefferson, au Kansas ,
 Kaw Township, un township du comté de Jackson, au Missouri.

Homonymie de townships